Air Force Cross – brytyjskie odznaczenie
 Air Force Cross – amerykańskie odznaczenie